Заремба () — польская фамилия. Известные носители:
 Заремба, Владимир Михайлович (1890—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Заремба, Владимир Дмитриевич (03.12.1933-29.07.2008) — заместитель Главного конструктора Таганрогского авиационного научно-технического комплекса. .
 Заремба, Владислав Иванович (1833—1902) — украинский композитор.
 Заремба, Елена Арнольдовна (род. 1959) — российская певица.
 Заремба, Николай Иванович (1821—1879) — музыкальный педагог и музыковед.
 Заремба, Ота () (род. в 1957) — чешский штангист.
 Заремба, Пётр (1910—1993) — польский учёный-урбанист.
 Заремба, Сигизмунд Владиславович (1861—1915) — композитор, сын Владислава Ивановича.
 Заремба, Станислав (1863—1942) — польский математик, иностранный член Академии наук СССР.
 Заремба, Чеслав (1881—1958) — польский певец, педагог.
 Заремба, Юзеф (1731—1774) — деятель Барской конфедерации и генерал-майор коронных войск Речи Посполитой.
 Заремба-Калиновский, Фелициан-Мартин (1794 — после 1856) — христианский миссионер; доктор философии Дерптского университета.
 Заремба Данил Сергеевич (16.05.2001)висимский насильник и наркоман, число жертв насчитывается 10-ки девушек и парней. https://vk.com/id163707112

См. также 
 Заремба — польский дворянский род герба того же имени.
 Зарембо